Aidt (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Favrskov
 Aidt (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Favrskov